Sota bezeichnet:
 Sota (Mischnatraktat), Traktat der Mischna
 Sota (Fluss), ein Fluss in Benin

Sota oser LaSota ist der Familienname folgender Personen:
 Ernesto Sota, mexikanischer  Fußballspieler, -trainer und -funktionär
 Isidoro Sota (* 1902), mexikanischer Fußballspieler
 Jack LaSota (* 1941), US-amerikanischer Jurist und Politiker (Demokratische Partei)
 Jorge Sota, mexikanischer Fußballspieler
 José Manuel de la Sota (1949–2018), argentinischer Politiker, Gouverneur der Provinz Córdoba
 Kazuki Sota (* 2000), japanischer Fußballspieler

SOTA bezeichnet als Abkürzung:
 Summits on the Air, Amateurfunkdiplom-Programm
 State of the art, englischer Ausdruck für den aktuellen Entwicklungszustand einer Technologie oder eines Produkts

SOTA